Col·legi de Betlem, desaparegut, a la rambla dels Estudis de Barcelona.
 Col·legi de Cordelles, desaparegut, a la rambla dels Estudis de Barcelona.
 Jesuïtes de Casp, a Barcelona.
 Jesuïtes de Sarrià, a Barcelona.

Vegeu també 
 :Categoria:Companyia de Jesús